El término Teenage Dream puede hacer referencia a:

 Teenage Dream, álbum de estudio de la cantante Katy Perry de 2010.
 «Teenage Dream», sencillo y canción que da título al álbum de Perry.
 «Teenage Dream», canción de la banda The Rubettes, de su álbum Wear It's 'At de 1974.
 «Teenage Dream», canción de la banda Mr.Children, de su álbum Kind of Love de 1992.